Zkratka AAS může mít různé významy:

 anabolické (androgenní) steroidy – syntetické deriváty látky podobné mužskému hormonu testosteronu, podporující tvorbu bílkovin.

 Atomová absorpční spektrometrie, též atomová absorpční spektroskopie – spektrometrická analytická metoda sloužící ke stanovení obsahu stopových i významných koncentrací jednotlivých prvků v analyzovaném roztoku 
 Acta Apostolicae Sedis – periodikum sloužící jako úřední věstník Svatého stolce a Vatikánu